Мексика на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена одним спортсменом в горнолыжном спорте.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 Результаты  
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Мексике в 2010 году